Losser (gemeente), een gemeente in Overijssel
 Losser (plaats), hoofdplaats in de gelijknamige gemeente
 lossen (Bijbel), in het bijzonder iemand die een afkoophandeling verricht om armen te beschermen tegen uitbuiting, zoals voorgeschreven in het Bijbelboek Leviticus
 De Losser: in de Bijbel (onder andere Job 19:25) een benaming voor God en volgens sommige theologen tevens voor Jezus, vrijwel identiek aan Verlosser
 HC Losser, hockeyclub uit Losser (Overijssel)
KVV Losser, voetclub uit Losser (Overijssel)